Der Begriff Rheinschanze bezeichnet:

 Mannheimer Rheinschanze, die Befestigungsanlage am Rhein gegenüber Mannheim, aus der sich das heutige Ludwigshafen am Rhein entwickelte
 Rheinschanze (Koblenz), eine alte Befestigungsanlage in Koblenz
 Rheinschanze (Basel), eine alte Befestigungsanlage in Basel
 Rohanschanze, eine alte Befestigungsanlage nahe dem Rhein im Kanton Graubünden